Sudbina je prvi i jedini studijski album heavy metal sastava Crna udovica iz Dubrovnika. Objavljen je 1987. godine u izdanju beogradske izdavačke kuće PGP RTB. Dvije od devet pjesama s ovog albuma snimljene su i u single izdanju.

Albumi iz 1987.
Hrvatski glazbeni albumi